

Geografia 
 Lott – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Falls dello Stato del Texas

Persone 
 Cara Lott (1961-2018) – attrice pornografica statunitense
 Emily Jane Lott (1947) – botanica statunitense
 Erica Lott (1984) – ex pallavolista statunitense

 Felicity Lott (1947) – soprano inglese
 George Lott (1906-1991) – tennista statunitense
 Harry Lott (1880-1949) – canottiere statunitense
 Pixie Lott (1991) – cantautrice, attrice e ballerina inglese
 Plummer Lott (1945) – ex cestista e magistrato statunitense
 Ronnie Lott (1959) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Trent Lott (1941) – politico statunitense